Лугова́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Лугова вулиця — вулиця в Оболонському районі міста Київ.
 Лугова вулиця — вулиця в Дарницькому районі міста Київ, селище Бортничі.
 Лугова вулиця — вулиця в Солом'янському районі міста Київ, у селищі Жуляни.
 Лугова вулиця — вулиця в місті Ужгороді.

 Лугова вулиця — колишня назва Батуринської вулиці в Дарницькому районі міста Київ.
 Лугова вулиця — колишня назва Іжевської вулиці в Дарницькому районі міста Київ.
 Лугова вулиця — колишня назва вулиці Володимира Брожка в Голосіївському районі міста Київ.
 Лугова вулиця — колишня назва Прилужної вулиці в Святошинському районі міста Київ.
 Лугова вулиця — колишня назва Тихонівського провулку в Голосіївському районі міста Київ.
 Лугова вулиця — колишня назва Ясинуватського провулку в Голосіївському районі міста Київ.

Вулиці